Puschwitz ist der Name von 

 Puschwitz, Gemeinde im Landkreis Bautzen, Sachsen
 Puschwitz (Belgern-Schildau); Ortsteil von Belgern-Schildau. Landkreis Nordsachsen, Sachsen
 Bogdaszowice (Puschwitz), Ortsteil der Stadt- und Landgemeinde Kąty Wrocławskie, Powiat Wrocławski, Polen
 Buškovice (Puschwitz), Ortsteil von Podbořany, Okres Louny, Tschechien

 Neu-Puschwitz, Ortsteil von Puschwitz, Landkreis Bautzen, Sachsen

 Braunkohlenwerk Puschwitz, ehemaliges Bergbaubetrieb bei Puschwitz, Landkreis Bautzen, Sachsen